аль-Лакзи () — нисба, указывающая на происхождение из «страны лезгин» (билад лакз).

 Юсуф аль-Лакзи (умер до 1089-90 г.) — знаток хадисов и придворный историограф правителей Дербента (Баб ал-абваб) из династии Аглабидов, шафиит
 Маммус аль-Лакзи (прибл. 1040—1110 гг.) — хадисовед и историк, один из влиятельнейших шейхов Дербента (Баб аль-Абваба)